Thank Your Lucky Stars – musical di David Butler del 1943
Thank Your Lucky Stars – programma televisivo britannico degli anni sessanta
Thank Your Lucky Stars – album dei Whitehouse del 1990
Thank Your Lucky Stars – album dei Beach House del 2015